Bruno Thouzellier est un magistrat, avocat et syndicaliste français, né le  à Neuilly-sur-Seine.

Biographie 
Il est diplômé de l’institut d’études politiques de Paris et titulaire d’une licence en droit obtenue à l’université de Paris-II Panthéon-Assas, et fut d’abord juriste dans le secteur bancaire avant de rejoindre la magistrature en 1999, d’abord au tribunal de Bobigny, puis à la section économique et financière au tribunal de Créteil.

Membre de l’Union syndicale des magistrats il en devient rapidement secrétaire général en 2002, puis président de 2006 à 2008. Cette qualité de dirigeant de l'USM, syndicat majoritaire chez les magistrats, lui a valu de figurer sur le  de l'organisation adverse, le Syndicat de la magistrature.

Il choisit ensuite de se placer en disponibilité et rejoint en  le cabinet d'avocats parisien Sarrau Thomas Couderc. Il réintègre la magistrature en 2012.

Notes

Liens externes 
 

Avocat français du XXIe siècle
Magistrat français du XXIe siècle
Syndicalisme dans la magistrature
Naissance à Neuilly-sur-Seine
Naissance en avril 1955
Étudiant de l'université Panthéon-Assas
Élève de l'Institut d'études politiques de Paris
Naissance dans le département de la Seine